D4085 (Alpes-de-Haute-Provence), een departementale weg in het Franse departement Alpes-de-Haute-Provence
 D4085 (Var), een departementale weg in het Franse departement Var